Libia este împărțită în 32 de districte în arabă Sha'biyah.